Das German Masters 1998 war ein Snooker-Turnier, das vom 8. bis 13. Dezember im Best Western Rheinhotel in Bingen am Rhein ausgetragen wurde. Es hatte nicht den Status eines Weltranglistenturniers der Main-Tour. John Parrott gewann das Finale gegen Mark Williams.

Hauptrunde

Finale

Einzelnachweise 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Mainz-Bingen
Sport (Bingen am Rhein)
Veranstaltung in Bingen am Rhein